Die Košice Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 14. Juni 2014 in Košice stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Frank Dancevic
 Błażej Koniusz
 Michal Pažický
 Andriej Kapaś

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Fabrício Neis

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Košice